Neoplan Megaliner (рус. Неоплан Мегалайнер) — серия двухэтажных туристических четырёхосных автобусов, выпускаемых компанией Neoplan с 1994 года.

Описание

Технические характеристики 
Рейтинг безопасности автобуса оценён на 5 звёзд. Полная масса составляет 29 тонн.

Автобус имеет четыре оси. Первые две и одна задняя — поворотные. Такая компоновка у автобуса, с учётом 24-тонной массы без пассажиров.

В салоне автобуса присутствует одна или две лестницы для подъёма на второй этаж. В салоне присутствуют телевизоры.

На втором этаже может присутствовать место для приёма пищи.

Преимущества 

 кресла могут заменяться и устанавливаться друг напротив друга;
 устанавливаются большие журнальные столики, на которых можно держать вещи;
 расстояние между креслами большое и комфортное;
 при установке одинарных кресел проход становится шире и удобнее;
 большая ширина и высота автобуса делают невозможным тесноту пассажиров на обоих этажах даже при переполнении;
 на обоих этажах могут размещаться туалет, кухня, телевизоры и барные стойки;
 прочные тонированные стёкла уменьшают шум до 15—30 децибел;
 пневматическая подвеска позволяет плавно двигаться на любой скорости;
 присутствуют антиблокировочная и антипробуксовочная системы движения;
 габариты автобуса дают возможность увеличить вместимость багажного отсека до 16м3;
 без перезаправки автобус может двигаться 1200—1500 километров при скорости 70—80 км/ч.

См. также 

 Neoplan Jumbocruiser
 Neoplan Starliner
 Neoplan Tourliner

Ссылки 

 Фотографии и технические характеристики Megaliner

Typenblatt - Neoplan Megaliner N 128/4

Megaliner